Uçar ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Außerhalb des türkischen Sprachraums tritt vereinzelt auch die nicht-türkische Schreibweise Ucar auf.

Namensträger

Familienname 
 Ali Uçar (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler und Pädagoge türkischer Herkunft
 Bülent Uçar (* 1977), deutsch-türkischer Islamwissenschaftler und Religionspädagoge
 Feyyaz Uçar (* 1963), türkischer Fußballspieler
 Murat Uçar (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Nermin Uçar, deutsche Schauspielerin
 Savaş Uçar (* 1967), deutsch-türkischer Popmusiker, siehe Sürpriz
 Semih Uçar (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Uğur Uçar (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Ümmühan Uçar (* 1986), türkische Gewichtheberin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname